Kush Games — закрытая американская компания, разработчик компьютерных игр из Камарильо (англ.), штат Калифорния. Она сосредотачивалась главным образом на спортивных симуляторах, таких как MLB Baseball 2K и NHL 2K. Она создала несколько видеоигр для консолей PlayStation 2, PSP, GameCube, Xbox, PlayStation 3 и Xbox 360.

В июле 2007 года, основатель Kush Games, Амрао Майер, основал в Камарильо Zindagi Games с рядом бывших сотрудников из Kush Games. Остальные сотрудники Kush Games переехали в Сан-Франциско в начале 2008 года. Компания позже закрыла все свои разработки, серии MLB и NHL 2K переходят к 2K Sports.

Источники 
 Kush Games на сайте MobyGames 

Take-Two Interactive
Производители компьютерных игр США
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Компании Калифорнии
Появились в 2007 году в США
Дочерние компании и подразделения Take-Two Interactive
Производители компьютерных игр по алфавиту
2K